Jens Geerts (20 mei 1988) is een Vlaamse presentatrice, cartoonist, model en openlijk transgender.

Studies
Geerts groeide op in Ekeren en behaalde voor het eerst de media in 2006 als een van de allereerste ambassadeurs van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. In 2010 liet zij zich opmerken met een eigen verzonnen naaktcampagne om een stageplaats te bemachtigen bij het reclamebureau LDV United. Omdat ze als naakte streber op de affiche afgebeeld stond, kreeg ze de bijnaam "The Naked Nerd". Na een carrièreswitch van farmaceutische wetenschappen in 2008 naar communicatiemanagement, studeerde ze in 2011 af aan Lessius Mechelen. Datzelfde jaar ontwierp zij als cartoonist de singlehoes van 'Ik Kom Naar Huis', een nummer van de Vlaamse zanger Udo Mechels. Ze werkt momenteel als zelfstandig PR-agent en merkambassadeur voor verschillende bedrijven.

Model
Jens werd in 2010 als model ontdekt door het Belgisch magazine Nina, de modebijlage van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Eind 2011 stond ze op de omslag van de 39ste editie van het maandblad Goedele dat de titel 'Zo Gay' kreeg.

Televisie
In augustus 2011 won zij de talentenjacht OUTWanted op de internationale gayzender OUTTV. Ze volgde hiermee ex-presentator Timo Descamps op als gezicht van de tv-zender. In 2013 behaalde Geerts heel wat media-aandacht door minister Pascal Smet te laten toegeven op latino's te vallen. 

In mei 2013 presenteerde Geerts samen met drievoudig Zweeds schaatskampioen Filip Stiller het OUTTV-programma Malmö Calling, waarvoor beiden reportages maakten over wat er achter de schermen gebeurde van het Eurovisiesongfestival 2013. 

In mei 2014 maakte ze opnieuw reportages over het Eurovisiesongfestival 2014. Deze keer kreeg het OUTTV-programma de naam Copenhagen Calling. Hierbij kwam de Belgische zanger Axel Hirsoux voor het eerst publiekelijk uit de kast en sprak hij met Geerts openlijk over zijn homoseksualiteit.

In mei 2015 was Geerts opnieuw de presentatrice van dienst in het vierde seizoen van het OUTTV-programma Vienna Calling. Haar co-host was dit keer ex-Eurovisiesongfestivaldeelneemster Marga Bult. In Vienna Calling verontschuldigde Eurovisiesongfestivalwinnaar Måns Zelmerlöw zich meermaals tegen Geerts omtrent zijn homofobe uitspraak.

Muziek
Op 31 mei 2018 bracht Geerts haar eerste officiële single uit "That's My Girl" samen met boyband STORM3. De single is een anthem voor de transgemeenschap.

Geaardheid
Geerts is openlijk transgender, maar kiest er voorlopig voor om geen transitie te ondergaan. Ze komt op voor de lhbt-rechten. Sinds augustus 2011 is Geerts het gezicht van de lifestyle- en amusementszender OUTTV, dat onder andere drama, komedie, praatprogramma's, documentaires en films uitzendt, die voor een groot deel gericht zijn op homoseksuelen. 
Op 11 oktober 2013 (Coming-Outdag) kondigde Geerts aan deel te nemen aan Eurosong met een zelfgeschreven nummer over haar liefde voor een (destijds andere) man. 
Op 30 januari 2015 kondigde ze haar eerste single 'Stereotype' aan. Het nummer is een parodie op de songfestivalhit 'Satellite' van Lena Meyer-Landrut en kaart het gebrek aan homoliedjes aan op het Eurovisiesongfestival. De videoclip van 'Stereotype' werd geprezen door Songfestivalwinnares Conchita Wurst.

Privéleven
Sinds 2008 is Geerts samen met Vlaams presentator Robin Vissenaekens. Op 28 september 2015 verloofden de twee zich en op 20 augustus 2016 trouwden ze in Stabroek. Ze waren het allereerste koppel ter wereld waarvan het huwelijk live te volgen was op Facebook. Meer dan 15.000 kijkers zagen live via social media hoe Geerts en Vissenaekens elkaar het ja-woord gaven.

Belgisch model
Vlaams televisiepresentator
Belgisch cartoonist